Les Naufragés peut signifier :
 Les Naufragés, un groupe français de la région de Montpellier mêlant chanson populaire et rock, actif entre 1986 et 2000 puis à compter de 2013 ;
 Les Naufragés est une série de bande dessinée franco-belge, de Raoul Cauvin et Claire Bretécher publiée dans Spirou d'août 1968 à septembre 1971 ;
 Les Naufragés est le titre français d'une émission de télé-réalité anglaise Shipwrecked puis Shipwrecked: Battle of the Islands diffusée en France sur Virgin 17 ;
 Les Naufragés est un film français réalisé par David Charhon et sorti en France le .